MVN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Outland, Mount Vernon (Illinois), Stati Uniti